Алим Азамат-оглу Айдамак (; ) — крымскотатарский народный герой. Известен в литературе как благородный разбойник, отдававший награбленное в пользу бедных.

Биография 
Родился в 1816 году в деревне Копырликой в семье крестьянина. Проживал в городе Карасубазар.

Образ Алима обрёл романтическую окраску, а его биография обросла легендами. В литературе он получил образ благородного разбойника, отдававшего награбленное бедным. В Государственном архиве Крыма хранятся 127 листов, собранных полицией, состоящих из судебных жалоб, рапортов, прошений о поимке Алима на имя таврического губернатора Владимира Пестеля.

В 1847 году чёрно-белый портрет Алима нарисовала художница Леони Лелоррен. На данный момент картина хранится в Феодосийском краеведческом музеи.

В различных источниках в качестве даты смерти Айдамака приводится 1849 год.

В культуре 

Жизни Алим Айдамака посвящён ряд художественных произведений: роман «Алим — крымский разбойник» Н. А. Попова (1895), пьеса «Алим крымский разбойник» Алексея Козлова (1897), пьеса «Татарский джигит Алим Азамат-оглу» Владимира Карпова-Крымского (1910), произведение «Гордость Крыма — розбойник Алим» Михаила Шевлякова (1912), рассказ «Разбойникъ свать» Спиридона Качиони (1914), пьеса «Алим» Умера Ипчи (1925), поэма «Долина эха: Крымская легенда» Феодосия Ференца-Соколовского (1928), романы «Алим» и «Алим сел на коня» Юсуфа Болата (1940 и 1980), роман «Алим — крымский джигит» Ризы Фазыла (2005).

Алиму посвящён ряд народных песен, среди которых «Мен Къарасувгъа тойгъа да бардым», «Алим», «Эй агъалар, мен Алимнинъ…».

Первая экранизация легенды о Айдамаке «Алим — крымский разбойник» была снята в 1916 году режиссёром Вячеславом Висковским. Роль Алима исполнил Сергей Ценин. Через 10 лет фильм «Алим» снял Георгий Тасин, где главную роль исполнил Хайри Эмир-Заде.

В 2015 году кандидат филологических наук Тамила Сеитягъяева защитила диссертацию, посвящённую образу Алима в крымскотатарской литературе.

Память 

Имя Алима увековечено в названии балки и пещеры, где по легенде он скрывался от властей. Именем Алима Айдамака названы улицы в микрорайоне Исмаил-Бей города Евпатории и селе Тепловка

В селе Черемисовка (ранее — Копырликой), где родился Алим, 22 января 2005 года был установлен памятник Айдамаку

Литература 
 Колли Л. Подлинный портрет Алима: портрет Алима Азамат оглу, нарисованный с натуры и «маленькая заметка» // ИТУАК. — Симферополь, 1905. — № 38. — С. 48-57

Примечания

Ссылки 
 Алим Азамат оглу

Разбойники
Персоналии:Белогорск (Крым)
Литература на крымскотатарском языке